South Wales League 1898–99 var den syvende sæson i den walisiske fodboldliga South Wales League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Aberdare FC, som dermed vandt ligaen for første gang – tidligere var klubbens bedste placering i South Wales League nederlaget i playoff-kampene om mesterskabet i sæsonen 1890-91.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – South Wales League Tables 1898-99  
 Welsh Football Data Archive - South Wales League History

Noter 

Sæsoner i South Wales League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899